Bukovlje kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Bukovlje (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kroatien 

 Bukovlje (ort i Kroatien, Posavina), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar